Mazepa, plemićka obitelj
 Ivan Stepanovič Mazepa, ukrajinski hetman
 Mazepa (1909.), ruski film iz 1909. godine
 Mazepa (1914.), ruski film iz 1914. godine
 Mazepa (Słowacki), tragedija Juliusza Słowackog
 Mazzepa (Byron), narativna poema Lorda Byrona
 Mazeppa (Liszt), simfonijska poema Franza Liszta